La  è una ferrovia suburbana a servizio della città di Kōbe, e costituisce un'estensione continua della linea Seishin-Yamate della metropolitana che collega la città bassa, presso Shin-Kōbe, con quella alta, nel quartiere di Kita-ku, attraversando quasi completamente in tunnel per circa 7 km le montagne. La ferrovia è gestita da una ditta appartenente al gruppo Hankyū-Hanshin Holdings.

Stazioni

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale 

Trasporti a Osaka
Hokushin